Copa Libertadores 2005 var den 46:e säsongen av den latinamerikanska fotbollsturneringen Copa Libertadores. 38 klubblag från 11 nationer deltog från den  Final spelades mellan de båda brasilianska lagen São Paulo och Atlético Paranaense som till slut vanns av São Paulo. Regerande mästare från 2004 var Once Caldas från Colombia.

Första omgången

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Mästare

Referenser

Webbkällor

2005
Fotbollssäsongen 2005
2006 i Sydamerika